Sista chansen kan avse:

Sista chansen (film, 1945) - en schweizisk film från 1945
Sista chansen (film, 1952) - en amerikansk film från 1952
Sista chansen (film, 1973) - en italiensk film från 1973
Sista chansen (film, 1987) - 
Sista chansen (film, 1996) - en amerikansk film från  1996
Sista chansen (bok, 1991) - en bok av Douglas Adams från 1991
Sista chansen (bok, 1999) - en bok av Marian Keyes från 1999
Sista chansen (film, 2014) - en svensk film från 2014